Рени́йский райо́н () — бывшая административная единица на юге Одесской области Украины, на территории современной Ренийской городской общины. Административный центр — город Рени.

Через Ренийский район проходила автодорога .

Район ликвидирован 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы на Украине.

География 
Площадь района составляет 861 км². Климат умеренный континентальный. До административно-территориальной реформы, район был самым отдалённым от областного центра, Одессы (300 км).

Район граничит на севере с Болградским районом Одесской области, на юге — с Румынией, на западе — с Молдавией, на востоке — с Измаильским районом Одесской области.

Омывается рекой Дунай. На территории района находилось несколько озёр: Кагул, Картал, Ялпуг, Кугурлуй. Общая площадь озёр составляет 339 км², то есть почти половину площади района.

В районе добываются полезные материалы — песок и глина. Используются для строительства.

Демография 
В 2006 году население района составляло 40 680 человек, доля городского населения составляла 20 761 человек. Проживают в основном молдаване, украинцы, русские, болгары и гагаузы.

Среди населённых пунктов есть и молдавские (Долинское, Лиманское, Новосельское, Орловка, Плавни), и болгарские (Нагорное), и гагаузские (Котловина) сёла.

История 
Районный центр, город Рени, был основан на месте поселения времён Киевской Руси. Пристань на реке Дунай раньше называлась «рень», что и послужило названием.

Первое письменное упоминание города относится к 1548 году. Населённый пункт в те времена входил в состав Молдавского княжества.

В 1621 году город был захвачен турками и переименован в Томарово.

В 1812 году Рени вошёл в состав Российской империи. После поражения России в Крымской войне, город и часть Измаильского уезда были вновь включены в состав Молдавского княжества, а уже в 1859 году — в Объединённое княжество Валахии и Молдавии.

После Русско-турецкой войны 1877—1878 годов район снова вошёл в состав России. В 1877 году была построена железная дорога Рени-Бендеры.

Административное устройство 
Количество советов:
 городских — 1
 сельских — 7

Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1
 сёл — 7

Населённые пункты

См. также 
 Паромная переправа Орловка — Исакча

Примечания

Ссылки 
 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Информационный портал Ренийского района
 Бондарь, Римма Дмитриевна  — М.: Наука, 1984.

 
Упразднённые районы Одесской области